Grimstad  hat mehrere Bedeutungen:

 Grimstad ist der Name einer Küstenstadt und Kommune im Südwesten Norwegens.

Grimstad ist der Familienname folgender Personen:
 Carl-Erik Grimstad (* 1952), norwegischer Politiker
 Edvard Grimstad (1933–2014), norwegischer Politiker
 May-Helen Molvær Grimstad (* 1968), norwegische Politikerin
 Lars Joachim Grimstad (* 1972), norwegischer Fußballspieler und Autor
 Birgitte Grimstad (* 1935), norwegische Sängerin
 Oskar Grimstad (* 1954), norwegischer Politiker
 Per Ø. Grimstad (* 1934), norwegischer Geschäftsmann, Diplomat und Politiker